Tim Smyczek